Delaborde ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Baptiste Delaborde (1730–1777), französischer Theologe und Erfinder

Siehe auch:
 De la Borde